

Sigle 
 Quake II – videogioco
 Quarter 2 – secondo trimestre

Matematica 
 Q2 – secondo assioma dell'aritmetica di Robinson

Meccanica Automobilistica 
 Q2 – Sistema di trazione Alfa Romeo

Automobili
Audi Q2- Suv compatto

Televisione 
 Q2, episodio della settima stagione di Star Trek: Voyager che prende il nome da un omonimo personaggio
 Q2 – personaggio di Star Trek: The Next Generation